Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Diāna Marcinkēviča e Aljaksandra Sasnovič che hanno battuto in finale Nicole Clerico e Giulia Gatto-Monticone 62-7, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

 Diāna Marcinkēviča /  Aljaksandra Sasnovič (Campionesse)
 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (quarti di finale)

 Nicole Clerico /  Giulia Gatto-Monticone (finale)
 Viktorija Golubic /  Xenia Knoll (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2013